Cana bezeichnet:
  Čaňa, Gemeinde im Südosten der Slowakei
 in der Antike Name der schottischen Insel Canna
 Titularbistum Cana
 der afrikanische Schwimmverband (Confédération Africaine de Natation), siehe Confédération Africaine de Natation
 Cana I, Arrondissement im Departement Zou in Benin
 Cana II, Arrondissement im Departement Zou in Benin

Cana ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cana (Florida)
 Cana (North Carolina)
 Cana (Virginia)
 Cana de Azucar Colonia (Texas)

sowie der Orte
 Cana (Toskana) (Ortsteil von Roccalbegna)
 Cana (Khafung), Ort im Distrikt Berea, Lesotho

Cana ist der Familienname von
 Lorik Cana (* 1983), albanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Caña
 Canna (Begriffsklärung)
 Kana
 Gana (Begriffsklärung)
 Canas
 Sky Cana